Gifted peut désigner :

 Gifted, un téléfilm américain de Douglas Mackinnon diffusé en 2003 ;
 Gifted, le titre original de Mary un film dramatique américain de Marc Webb sorti en 2017.

 The Gifted, album du rappeur américain Wale sorti en 2013 ;
 The Gifted, une série télévisée américaine diffusée pour la première fois en 2017 ;
 The Gifted, une série télévisée thaïlandaise diffusée pour la première fois en 2018.